Тетяна Перебийніс і Сільвія Талая були чинними чемпіонками, але цього разу Перебийніс не брала участі. Талая грала в парі з Стефані Коен-Алоро, але в півфіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марта Марреро.

Льягостера Вівес і Марреро виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Orange Warsaw Open
Тур WTA 2004